Магно́лия:
 Магнолия — цветок, род растений.
 «Магнолия» — американский фильм Пола Томаса Андерсона 1999 года.
 «Магнолия» — российский дореволюционный художественный немой фильм 1916 года.
 «Танго Магнолия» — песня Александра Вертинского.
 Магнолия — словесное наименование изделия Р-123М — бортовой УКВ-радиостанции диапазона 20,0—51,5 МГц (устанавливалась на бронетехнике).
 (1060) Магнолия — астероид главного пояса, который был открыт 13 августа 1925 года.
 «Магнолия» — российская сеть продуктовых магазинов.
 Magnolia — сингл американского рэпера Playboi Carti.
 топонимы
 Магнолия (тауншип, Миннесота)
 Магнолия (город, Миннесота)
 2С39 «Магнолия» — российская 120-мм САУ на шасси ДТ-20ПМ.